Pułki huzarów noszące numer „2”:

Austro-węgierski
 Pułk Huzarów Fryderyka Leopolda Księcia Prus Nr 2 1743–1918
Niemiecki
 2 Przyboczny Pułk Huzarów im. Królowej Prus Wiktorii
Rosyjski
 2 Lejb-Huzarski Pawłogradzki Pułk